Trinité ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Trinité (1856–1921), französischer Sportschütze 

Siehe auch:

 La Trinité
 Ste-Trinité